Doge Brignole-Sale fait référence aux trois doges de la sérénissime république de Gênes issus de l'illustre famille Brignole-Sale :

 Gian Francesco I Brignole (?-1637), fils de Maddalena Sale et époux de Geronima Sale, ancêtre des Brignole-Sale et doge de Gênes de 1635 à 1637.

 Gian Francesco II Brignole-Sale (1695-1760), doge de Gênes de 1746 à 1748, il capitula devant les autrichiens puis, ceux-ci chassés de Gênes, il gouverna avec le peuple.

 Ridolfo Brignole-Sale (1708-1774), doge de Gênes de 1762 à 1764.